

Miejscowości 

 Gronowo (niem. Grunau) – wieś w Polsce, położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim, w gminie Braniewo, przy drodze krajowej nr 
 Gronowo (dawniej niem. Gronowen, Grunau) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa olsztyńskiego
 Jeżów Sudecki (niem. Grunau) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie karkonoskim, w gminie Jeżów Sudecki, na pograniczu Gór Kaczawskich i Kotliny Jeleniogórskiej w Sudetach Zachodnich
 Krzewina (niem. Grunau) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim, w gminie Bogatynia
 Siestrzechowice (daw. Izdebka, ) – wieś w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie nyskim, w gminie Nysa

Osoby 

 Ignatz Grunau (1795–1868) – kupiec i przedsiębiorca działający w Elblągu i Braniewie, prekursor elbląskiej żeglugi parowcowej, założyciel pierwszej w Prusach kasy chorych, filantrop
 Szymon Grunau (ok. 1455–1470–1529/1530) – średniowieczny kronikarz, dominikanin kontraty pruskiej związany z klasztorami w Elblągu i Gdańsku, autor Kroniki Pruskiej

Zobacz też 

 Grünau
Gronau